

Значения 
 Арктур — звезда в северном полушарии.
 Поток Арктура — звёздный поток, связанный со этой звездой.
 «Arcturus» — норвежская авангардная металл-группа.
 Арктур Менгск — персонаж фантастической серии StarCraft.
 Арктур Блэк — персонаж волшебной серии о Гарри Поттере.
 Арктур — планета в книгах Айзека Азимова.
 «Арктур» — серия проигрывателей грампластинок Бердского радиозавода.
 Арктур — псевдоним русского геополитика Ивана Ивановича Дусинского.
  — финский пароход.
  — деревня в Зимбабве.
  — район в штате Вирджиния.

См. также 

 «Проект Арктур» — древний генератор энергии в научно-фантастическом телесериале «Звёздные врата: Атлантида».
 «Арктур — гончий пёс» — произведение Юрия Павловича Казакова.
 «Арктур — гончий пёс» — произведение Георгия Ивановича Куликова.
 «Путешествие к Арктуру» — философско-фантастический роман Дэвида Линдсея.
 Морвинион — звезда в небе фентезийной вселенной Средиземья, соответствующая реально существующей звезде Арктур.